Heiligenbrunn heißen folgende geographischen Objekte:

 Heiligenbrunn, Gemeinde im Burgenland, Österreich
 Heiligenbrunn, der alte Name von St. Corona am Schöpfl, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Heiligenbrunn (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heiligenbrunn (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Heiligenbrunn (Gemeinde Leoben), Ortslage von Hinterberg, Stadt Leoben, Steiermark

sowie:
 Święta Studzienka, Ortsteil der Stadt Gdańsk (Danzig)

 Heiligenbrunn (Fürstenzell), ein Wallfahrtsort bei Jägerwirth in der Gemeinde Fürstenzell bei Passau
 Wallfahrtskirche Heiligenbrunn in der Gemeinde Hohenthann, Bayern.

Siehe auch:
 Heiligenbronn